Stanisław Marcin Ulam – amerykański matematyk polskiego pochodzenia
 Adam Bruno Ulam – amerykański politolog, sowietolog
 Michał Ulam – polski inżynier budowlany i architekt.
 Ulam – postać występująca w Biblii w Starym Testamencie potomek Beniamina
 Ulam – postać występująca w Biblii w Starym Testamencie potomek Manassesa